Parque Guanabara é um bairro nobre, fazendo parte da região mais rica da cidade, localizado na zona Centro-Sul de Londrina.

Características
É um dos bairros que são banhados pelo Lago Igapó. O bairro vem se destacando por ter uma grande quantidade de edifícios em construção e pelo alto indice de valorização imobiliario.
Destaca-se também pela proximidade a área central da cidade (cerca de 5 minutos) via Av. Higienopolis.

Proximo também ao shopping Catuai, shopping Aurora e lojas como Havan, Decathlon, possui também hipermercados, boates, pub's, bancos e uma grande quantidade de centros gastronômicos como: (Gelobel, Zanoni, Casa da Cachaça, Mezaffe, Kero Kery, Rosso Pomodoro). É próximo a importantes universidades como (UEL, UNOPAR, Pitágoras, Arthur Thomas/FGV).

Principais Vias

 Av. Garibaldi Deliberador
 Av. Higienópolis
 Av. Madre Leônia Milito
 R. Ayrton Senna da Silva
 R. Alcides Zaninelli
 R. Caracas
 R. Japão
 R. João Wyclif
 R. Mar Vermelho
 R. Montevidéu

Subdivisões

 Chácaras
 Guanabara Parque Boulevard
 Jardim Arco-Íris
 Jardim Cláudia
 Jardim Santa Rosa
 Lago Di Trento
 Parque Guanabara
 Parque San Diego
 Recanto Hedy
 Residencial José Lázaro Gouvea
 Residencial Morada do Sol

Guanabara